Schütterle ist ein Gewässername:
 Schütterle (Seitengraben Polder Altenheim), rechter Zufluss des Seitengrabens Polder Altenheim (zur Elz, zum Oberrhein) nahe Goldscheuer, Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Schütterle ist der Familienname von:
 Arno Schütterle (* 1958), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rainer Schütterle (* 1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schutter